Toponímia:
 Saga (Ger), entitat de població del municipi cerdà de Ger
 Saga (ciutat), ciutat de la prefectura de Saga, al Japó
 Prefectura de Saga, prefectura del Japó
 Persones:
 emperador Saga, emperador japonès 
 Saga (cantant), cantautora nacionalista blanca sueca
 Saga (grup), grup musical japonès
 Altres:
 Saga pedo, coneguda amb el nom vulgar de Saga, espècie d'ortòpter present a Catalunya
 Saga (literatura), gènere literari de la literatura medieval escandinava 
 Saga (mitologia), deïtat de la mitologia nòrdica 
 Saga de videojocs, sèrie de videojocs 
 SAGA GIS, tipus de programari aplicat a la geografia
 Saló SAGA, saló del gaming en català.